L'espressione National Botanical Gardens o National Botanic Gardens (in inglese, "Giardini Botanici Nazionali") può riferirsi a diversi giardini botanici nazionali di paesi anglofoni, tra cui:

 Australian National Botanic Gardens (Canberra, Australia)
 Irish National Botanic Gardens (Dublino, Irlanda)
 National Botanic Garden of Wales (Galles)
 National Botanic Gardens of India (India)
 National Tropical Botanical Garden (nome di quattro giardini botanici dislocati fra Hawaii e Florida)
 National Botanical Gardens (Entebbe, Uganda)